Бузька сільська рада — Миколаївська область, Вознесенський район
 Бузька сільська рада — Миколаївська область, Новоодеський район